Dauberval peut désigner :
Étienne-Dominique Bercher dit Dauberval (1725-1800), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
Jean Bercher dit Dauberval (1742-1806), danseur et chorégraphe français, fils du précédent.

Homonymie de pseudonyme